Fuchsbau ist die Bezeichnung für:

 den Bau des Fuchses, siehe Rotfuchs#Bauanlage
 einen Strategischen Führungsbunker der NVA Luftwaffe bei Fürstenwalde, siehe Bunker Fuchsbau
 das Mainzer Rathaus wird nach dem ehemaligen Oberbürgermeister Jockel Fuchs auch als Fuchsbau bezeichnet.
 einen Ort in den Harry-Potter-Romanen, siehe Handlungsorte der Harry-Potter-Romane#Fuchsbau
 das Eisstadion Weißwasser als Spielstätte der Lausitzer Füchse
 1934 errichteter Unterstand an der Teufelsmauer bei Blankenburg (Harz)
 ein Anfang der 1970er Jahre errichtetes Pyramidenhochhaus in München-Schwabing: Fuchsbau (München); siehe auch das ähnliche, aber weit größere Pharao-Haus.

Siehe auch: 
 Fuchs im Bau, österreichischer Spielfilm von Arman T. Riahi (2020)